Mauléon ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Mauléon im Département Pyrénées-Atlantiques, heute integriert in Mauléon-Licharre
 Mauléon (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 Mauléon-Barousse im Département Hautes-Pyrénées
 Mauléon-Licharre im Département Pyrénées-Atlantiques
 Mauléon-d’Armagnac im Département Gers

französischer Wahlkreis:
 Kanton Mauléon im Département Deux-Sèvres

Mauléon ist der Familienname folgender Personen:

 Auger de Mauléon Granier († 1650), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Bibliophiler, Herausgeber, Übersetzer
 Etienne de Mauléon, 1060–1078 Bischof von Oloron
 Fortanier de Mauléon, 1204–1216 Bischof von Dax
 Savary de Mauléon (* um 1180; † 1233), französischer Ritter und Baron 
 Vitalis de Mauléon, Bischof von Saint-Pons-de-Thomières, Bischof von Rodez und 1428–1435 Lateinischer Patriarch von Alexandria
 Jean III. de Mauléon, 1523–1551 Bischof von Comminges
 Jesús María López Mauléon (* 1955), spanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Alto Xingu-Tucumã in Brasilien